Los impostores puede referirse a:

 The Impostors, película estadounidense de 1998 dirigida y protagonizada por Stanley Tucci;
 Matchstick Men, película estadounidense de 2003 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Nicolas Cage.